Объединённая федерация планет () (также часто Федерация или просто ОФП) — вымышленная организация из вселенной «Звёздный путь».

По сюжету, является федеративным государством, включающим более 150 населённых звёздных систем (в том числе систем-метрополий самых разных рас-членов Федерации) и сотни космических колоний.

Объединённая Федерация планет (Федерация) была основана в 2161 году четырьмя расами: андорианцами, вулканцами, людьми и телларитами, и расположилась в альфа- и бета-Квадрантах Млечного Пути. Её протяжённость (во второй половине XXIV столетия) составляет около 8 тыс. св. лет.

Государственная власть в Федерации организована в виде системы из законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Верховным органом законодательной ветви власти является Совет Федерации (заседает в Париже на Земле). Верховный орган исполнительной власти — правительство во главе с Президентом Федерации. Судебная система представлена многочисленными судами, высшим из которых является Верховный суд Федерации.

Основу вооружённых сил Федерации составляют военные подразделения Звёздного флота (Штаб в Сан-Франциско). Также в ведении Звёздного флота исследования космоса.

Основным законом Федерации является «Хартия Объединённой Федерации планет» (), более известная как Конституция Федерации. В основу «Хартии Объединённой Федерации планет» лёг Устав ООН и другие нормативные документы.

Не менее важную роль для Федерации как государства играет и другой документ — «Директивы Звёздного флота», регламентирующий деятельность Звёздного флота (в том числе космические исследований и контакты с расами, не входящими в состав Федерации).

Из сериалов «Звёздный путь» и полнометражных фильмов на его основе известно 68 рас-членов Федерации (наиболее известные из них: вулканцы, земляне, андорианцы, бетазоиды, триллы).

Устройство Федерации

История Федерации

XXI век (Предыстория) 
После окончания Третьей Мировой войны учёный Зефрам Кокрейн сконструировал и собрал первый земной варп-двигатель, позволяющий двигаться со сверхсветовой скоростью. В 2063 году он совершил свой первый полёт. Эти короткие испытания привлекли внимание технически более развитой расы — вулканцев. После этого исторического полёта состоялся первый контакт землян с дружественной инопланетной цивилизацией, который открыл людям двери за пределы Солнечной системы.

XXII и XXIII века 
В 2151 году новый земной двигатель «Варп 5» был установлен на первый звездолёт «дальнего плавания» «Энтерпрайз NX-01». Именно этот корабль под командованием капитана Джонатана Арчера первым отправился «туда, где не ступала нога человека» (то есть туда где ещё не летали земные звездолёты), и наладил связи со многими цивилизациями (см. «Звёздный путь: Энтерпрайз (телесериал)») помимо вулканцев.

Благодаря стараниям экипажа корабля «Энтерпрайз NX-01» в 2161 году был подписана хартия нового союзного государства — Объединённой Федерации планет. От имени Земли подпись под «Хартией Объединённой Федерации планет» поставил капитан Арчер (в будущем — с 2184 по 2192 год — Президент Федерации). Большую роль в создании этого союзного государства помимо деятельности «Энтерпрайза» сыграла и война с ромуланцами, вынудившая многие расы альфа-Квадранта объединиться для защиты от общего врага.

Но не все «соседи» были рады образованию такого мощного союзного государства. Федерация долгое время находилась в напряжённых отношениях со многими расами, такими как ромуланцы, клингоны и др.

 XXIV век 
 В 2311 году создана Нейтральная зона между Федерацией и Ромуланской империей.
 Геройская гибель звездолёта «Энтерпрайз-C», защитившего клингонскую планету от атаки ромуланских боевых кораблей, и первые шаги к созданию альянса с Клингонской империей.
 В 2341 году Федерация встретились с кардассианцами. Начало Кардассианской войны.
 В 2365 году произошёл первый контакт с Коллективом Борг. Примерно в это же время люди впервые встретились с представителями расы кью (), и в это же время разгорелась Клингонская гражданская война.
 В 2370 году создана Демилитаризованная зона между Кардассианским союзом и Федерацией.
 С 2373 по 2375 год Федерация участвует в войне против Доминиона и их союзников — кардассианцев. (См. «Звёздный путь: Глубокий космос 9 (телесериал)»).

 Позднее будущее 
Из сериалов и фильмов о дальнейшей истории Федерации известно немного. Известно, что в XXIX веке Федерация создала довольно совершенные технологии для путешествий во времени и сканирования временного пространства. Также известно, что к XXXI веку Федерация уже не существует в привычном для XXIII—XXV веков формате государственности. Возможно, Федерация была реорганизована в более совершенную форму государственности для объединения огромного числа планет (возможно преобразована в Галактический Союз или Галактическую Федерацию). Так же известно из сериала «Звёздный путь: Энтерпрайз», что в XXXI веке началась темпоральная холодная война, которая переросла в полномасштабную «горячую» темпоральную войну.

В эпизоде ​​«Коротких походов» «Калипсо», действие которого происходит в неизвестное время в далеком будущем, персонаж Крафта обращается к «В'драйшу». Мало что говорится о В'драйше, за исключением того, что он находится в состоянии войны с Алькором IV и что люди В'драйша ищут артефакты из древней истории человечества. Сценарист этого эпизода Майкл Шейбон заявил, что имя «В'драйш» должно быть синкопой слова «Федерация».

В варианте 32-го века в третьем сезоне «Звёздного пути: Дискавери» Федерация претерпела почти полный крах, вызванный «Ожогом», катастрофой в масштабах всей галактики. Это сократило Федерацию с пика в 350 миров до всего 38, особенно без учета Земли и Ни'Вара (ранее известного как Вулкан). В течение четвертого сезона Федерация находится в процессе восстановления; Академия Звёздного Флота вновь открыта, новые судостроительные предприятия введены в эксплуатацию, и многие бывшие миры-члены, такие как Трилл, Ни'Вар и Земля, воссоединяются.

 Экономика Федерации 
Авторы сериала показывают Федерацию как почти коммунистическое общество, где каждый может получить то, что ему нужно. В первую очередь, это связано с изобретением репликатора, благодаря которому любой гражданин Федерации может без каких-либо экономических усилий получать нужные ему ресурсы, что позволило забыть про товарный дефицит. Граждане Федерации (в том числе люди Земли) работают не ради денег, но для собственного совершенствования.

Начиная с XXII века деньги (в традиционном понимании) стали постепенно выходить из обращения, хотя вне пределов Федерации продолжали использоваться. К XXIV веку они практически вышли из употребления, поскольку у простого гражданина Федерации потребности в них уже практически не было. В фильме «Звёздный путь IV: Дорога домой» деньги в Федерации уже не используются. Так называемые «кредиты Федерации» служат, скорее расчётной валютой для внешнеэкономических связей и существенно отличаются от классических денег.

 Политика 
Федерация позиционируется как отличное от соседей государство. В отличие от соседствующих с Федерацией Клингонской и Ромуланской империй и Кардассианского союза и находящегося в гамма-квадранте Доминиона, в которых один вид господствует и зачастую порабощает остальные, Федерация предполагает членство на добровольной основе. Однако в Федерации некоторые расы явно ведущие. В первую очередь это расы-основатели Федерации: люди, вулканцы, андорианцы и теллариты. В частности именно земные инженеры задают тон в дизайне кораблей Звёздного флота. В игре Star Trek: Armada 2 как тип космических станций фигурирует «Вулканский исследовательский институт», а в Bridge Commander (в кампании) в одной из миссий с кораблём-протагонистом связывается другой корабль Звёздного флота, капитан которого — андорианец. Однако подавляющие большинство старших офицеров Звёздного флота, фигурирующие в фильмах и сериалах — люди. (В «Deep Space 9» фигурирует лишь один вулканский корабль Звёздного флота — корабль Звёздного флота с полностью вулканским экипажем. В «Star Trek: Voyager» лишь: главный бортинженер «Вояджера» — полуклингонка-получеловек, офицер по тактике Тувок и инженер энсин Ворик — вулканцы. Также в экипаже был баджорец (профигурировал однажды). В «Звёздный путь: Следующее поколение» офицер по тактике на звездолете Энтерпрайз NCC-1701-D — клингон Ворф, а корабельный советник — бетазойка Диана Трой. Естественно все помнят вулканца Спока. Это нередко вводит в заблуждение, создавая иллюзию частичного доминирования людей Земли в Федерации и отсутствия представителей прочих рас-членов Федерации на командных постах в Звёздном флоте и в других государственных организациях Федерации. Но это, естественно, не так. В частности об этом свидетельствует тот факт, что Ног не просто первый ференги-офицер Звёздного флота, а впоследствии первый ференги-капитан корабля Звёздного флота. Это при том, что Альянс Ференги не входит в состав Объединённой Федерации планет. (Очевидно Ног и первый ференги-гражданин Федерации.)
По заявлениям же лидера НВФ «Маки» Эддингтона (серия «За честь мундира», Глубокий космос 9), Федерация помешана на идее о том, что все «нормальные» цивилизации должны стремиться в неё, а «ненормальные» должны быть «перевоспитаны». По его мнению, Федерация ведёт себя хуже Боргов — те хотя бы перед ассимиляцией другой цивилизации открыто предупреждают, что им нужно.

 Ведомства, входящие в состав Объединённой Федерации планет 
 Звёздный флотОрганизация, осуществляющая регуляцию военных и исследовательских формирований, находящихся в непосредственном подчинении Объединённой Федерации планет.

 Научный совет Федерации Управление терраформирования Научное бюро Федерации Бюро планетарных соглашений Департамент исследований времени Департамент картографии Широковещательная компания Земли Новостная сеть Федерации Служба новостей Федерации Военно-морской патруль Федерации Бюро по сельскому хозяйству Бюро по промышленности Астрономический комитет Центральное бюро пенологии Археологический совет''

Появление во франшизе «Звёздный путь» 
В начале первого сезона «Звёздного пути» капитан Кирк сказал, что полномочия «Энтерпрайза» исходят от Объединенного агентства космических исследований Земли. Базы, посещенные в сериале, были названы «Земными аванпостами». В августе 1966 года Джин Родденберри нанял Джина Л. Куна в качестве сценариста для «Звёздного пути». Актер Уильям Шатнер считает, что Кун внедрил в сериал концепции Звёздного флота, Командования Звёздного флота и Объединенной федерации планет. Первой серией, которую приписывают Куну, была «Вкус армагеддона», где посол на «Энтерпрайзе» упоминается как официальное лицо Федерации.

В конце концов, сериал стал аллегорией текущих событий контркультуры 1960-х годов, в которой большое внимание уделялось антивоенному посланию и изображалась Объединенная Федерация Планет, обширный межзвёздный альянс, основанный на просвещенных принципах свободы, равенства, справедливости, прогресса и мирного сосуществования как идеалистической версии Организации Объединенных Наций.[5]

Реакция критики 
Оптимистичный взгляд на будущее, существующий в Федерации, был отмечен как уникальный среди большинства научной фантастики, показывающий, насколько «развитым» и «цивилизованным» может быть будущее. Много споров было сосредоточено на том, как материалистическое понимание постдефицитной экономики в Федерации несовместимо с ее собственной идеалистической этикой. Он был описан вместе с сериалом в целом как средство изучения того, что значит быть человеком, а также как исследование усилий человечества по построению лучшего общества. Другие авторы отмечали, что Федерация из «Звёздного пути» сталкивается с теми же логистическими и философскими трудностями, что и другие утопические экономические и политические схемы, из-за чего она кажется нереалистичной.

В 2020 году портал Screen Rant отметил серию «Первый контакт» в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение»  для изучения Объединенной федерации планет и того, как она иногда ведёт себя при контакте с инопланетянами.

Изображение Федерации во вселенной «Звёздный путь» 
Как и многие вещи в «Звёздном пути», эпизоды и фильмы могут ссылаться на организации или законы внутри Федерации, но зрители никогда не получают широкого представления о ее внутренней работе. Многие современные термины присвоены Федерации, но параллели с нынешними государственными органами, их ролью и обязанностями являются чистой спекуляцией со стороны фанатов и критиков.

Во временной шкале «Звёздного пути» Федерация была основана в 2161 году, после событий описанных в сериале «Звёздный путь: Энтерпрайз», но до событий других сериалов франшизы. Его основателями были Земля, Вулкан, Андория и Теллар. Со временем он расширился, включив в себя гораздо больше миров посредством мирной добровольной ассимиляции. Некоторые известные миры включают: Bajor, Trill, Betazed и Bolarus IX. Ссылки на размер Федерации различаются: капитан Кирк заявил в 2267 году, что человечество находится на «тысяче планет и рассредоточено», в то время как капитан Пикар упомянул Федерацию (в 2373 году) как состоящую из «более ста пятидесяти планет, раскинувшихся на 8000 световых лет. Федерация является крупной галактической державой и в разное время находилась в состоянии войны с другими силами, такими как клингоны, ромулане и Доминион. Космические силы Федерации называются Звёздным Флотом, и хотя большая часть «Звёздного пути» изображает мирное исследование галактики, Звёздный флот также способен на значительную военную мощь. Секция 31 - это военизированное шпионское агентство, описанное писателем Айрой Стивеном Бером как «… занимающееся неприятными вещами, о которых никто не хочет думать».

Федерация изображается как демократическая республика во главе с президентом, проживающим в Париже на Земле. Полномочия президента включают помилование и объявление чрезвычайного положения. Этого президента поддерживает кабинет. Федерация также имеет верховный суд и законодательный орган, Совет Федерации, в который входят делегаты от различных миров-членов. Конституция и хартия были названы учредительными документами Федерации.

Показано, что несколько планет желают стать членства в Федерации. Вступление в Федерацию — сложный процесс, требующий соответствия различным критериям. Дисквалифицирующие критерии включают кастовую дискриминацию и нарушение прав разума. Единое, объединенное правительство не требуется для приема, но желательно. Большинство сотрудников Звёздного Флота являются гражданами Федерации. Неграждане могут присоединиться к Звёздному Флоту, но этот процесс сложнее, как и для всех рас, не входящих в Федерацию.

Хотя были сделаны некоторые ссылки на деньги, Федерация чаще упоминается как общество, в котором погоня за материальной выгодой не имеет первостепенного значения, а деньги устарели. Торговля, опосредованная латиной, прессованной из золота, действительно происходит на ее границах, чаще всего у ференги.

Аналогом Федерации в Зеркальной вселенной является Терранская Империя, авторитарное государство, в котором доминируют люди, сформировавшие империю путем завоевания.

Неканонические источники 
В неканонических источниках, таких как оригинальное Техническое руководство Звёздного флота «Звёздный путь» 1975 года, «Миры Федерации» Джонсона и ролевых играх, пятью членами-основателями Федерации указаны Земля (или Терра), Вулкан, Теллар, Андор и Альфа Центавра. В некоторых неканонических работах утверждается, что член-основатель Альфа Центавра является домом для человеческой расы (переселенной Хранителями из классической Греции третьего века до нашей эры), известной как кентавры, центаврианцы или центавриане.

Исторический справочник «Star Trek Spaceflight Chronology с 1980 по 2188 год» утверждает, что Федерация была зарегистрирована на «первой Вавилонской межпланетной конференции» в 2087 году.

В таких книгах, как «Техническое руководство по Звёздному флоту из «Звёздного пути» и новый «Статьи Федерации», основополагающим документом Федерации является «Статья Федерации».

Примечания

Ссылки 
 Федерация в wiki Memory Alpha (англ.) 
 Расы Объединённой федерации планет (англ.)
 Гимн Федерации в MIDI-формате

Звёздный путь
Звёздный путь: Расы
Вымышленные политические организации
XXIII век в фантастике